Tuider ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Tuider (* 1973), Erziehungswissenschaftlerin, Soziologin und Fachbuchautorin
 Othmar Tuider (* 1926), österreichischer Militärhistoriker